Plaats in Indonesië
 Pangkat (Jayanti), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Pangkat (Lembah Sorik Marapi), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra